Raubvögel oder Raubvogel steht für:
 Raubvögel, ein veralteter Begriff für Greifvögel, Falkenartige und Eulen
 Polizeiruf 110: Raubvögel, deutscher TV-Krimi
 Alternativtitel für den Fernsehfilm Duell der Helikopter (OT: Birds of Prey) von William A. Graham (USA, 1973)

Siehe auch:
 Raubvogel-Klasse, Torpedoboote der Reichsmarine
 Raubvogelklasse (Bodensee), Motorboote